Орден «Мати-героїня» — орден та звання «Мати-героїня» СРСР
 Мати-героїня (Україна) — почесне звання України